Creúsa (en griego, Κρέουσα) puede referirse a varios personajes de mitología griega:

 Creúsa (amazona), una amazona lancera pintada sobre un vaso hallado en Cumas que representa una batalla entre las amazonas y Teseo con su ejército. 
 Creúsa (hija de Creonte) (también llamada Glauca) es hija de Creonte, rey de Corinto.
 Creúsa (hija de Erecteo), hija de Erecteo, primer rey de Atenas, es la protagonista de la tragedia Ion de Eurípides.
 Creúsa (hija de Príamo), hija de Príamo y Hécuba, fue la primera esposa de Eneas, del que tuvo un hijo, Ascanio.
 Creúsa (mujer de Casandro), mujer del cario Casandro, con quien tuvo a Menes. 
 Creúsa (náyade) (o Filira) era una náyade, hija y sacerdotisa de Gea (la Tierra). 

 Creusa, un nombre poco frecuente para Ceróesa en el Etymologicum Magnum.
 Creusa, reina consorte de Asturias, esposa del rey Mauregato.